«Край тьмы»

 Край тьмы (фильм, 1943)
 Край тьмы (телесериал) — британский телесериал 1985 года производства «BBC»
 Край тьмы (фильм, 2010)